Евгений Березовский:
 Березовский, Евгений Владимирович (1962—1993) — советский хоккеист с мячом.
 Березовский, Евгений Львович — советский физик, лауреат Государственной премии СССР.